

Medallero

Véase también 
 Juegos Panamericanos
 Organización Deportiva Panamericana
 Comité Olímpico del Perú

Enlaces externos 

Juegos Panamericanos Juveniles
Perú en los Juegos Panamericanos
Deporte base en Perú